

События 
 526/525 — Афинский архонт-эпоним Гиппий.
 526—525 — Фараон Псамметих III, сын Амасиса.
 Возвращение Пифагора на Самос. (по А. И. Немировскому)

Китай 
 16-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 Весной циский князь воевал с Сю и получило бронзовый треножник как контрибуцию, договор с Ци в Пу-суй заключили Сю, Цзоу и Цзюй, чем был огорчён луский Шусунь Чжао-цзы.
 Весной чуский царь заманил к себе жун-маньского князя и убил его.
 Умер князь Цзинь Чжао-гун (И), ему наследовал сын Цюй-цзи (Цин-гун, эра правления 525—512). После смерти правителя возникла борьба между его сыновьями, но цины успокоили смуту.
 Как отмечает Сыма Цянь, в Цзинь дома «высших сановников — цинов усилились, дом гуна ослаб».
 Согласно «Ши цзи», луского князя задержали для похорон цзиньского гуна, чем луский гун был опозорен. Согласно же «Чуньцю», луский гун вернулся домой летом, цзиньский князь умер в 8 луне, в день цзи-хай, а в 10 луне похоронен, и на его похороны ездил луский посол Цзисунь И-жу (тем самым версия задержки отрицается).
 чжэнский посол Цзы Чань беседовал о добродетелях с Хань Сюань-цзы.
 В 8 луне в Лу приносили жертву для испрошения дождя.
 Согласно «Гу бэнь чжу шу цзи нянь», в 12 луне зацвели персики и миндаль.

См. также

Примечания